Indonesië
 Taba Penanjung (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Taba Penanjung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu